Aleksander Piotrowski (1878-1933) – polski lekarz neurolog i psychiatra
 Aleksander Piotrowski (1880-1940) – polski redemptorysta i poeta. Autor słów Roty katolików polskich.